multi (lateinisch „viele“) steht für:

 ein Transportkonzept der Bundeswehr, das Wechselladersystem MULTI
 ein multinationales Unternehmen
 eine ehemalige Handelskette der Böblinger Kriegbaumgruppe
 Thyssenkrupp MULTI: Ein horizontal wie auch vertikal fahrender Aufzug von Thyssenkrupp Elevator

Siehe auch: